Наталия Дмитриевна Шаховская-Шик (1 сентября 1890, село Михайловское, Ярославский уезд, Ярославская губерния — 20 июля 1942, Москва) — русский историк, писатель и переводчик, биограф, педагог, деятель кооперативного движения.

Биография 

Родилась в 1890 году в селе Михайловское Ярославской губернии в имении деда генерала от инфантерии князя Ивана Фёдоровича Шаховского. Прадед Натальи Дмитриевны — декабрист Фёдор Петрович Шаховской, отец — Дмитрий Иванович, общественный и политический деятель, министр государственного призрения Временного правительства.

В 1907 году окончила с золотой медалью Ярославскую женскую гимназию.

В 1913 году окончила историческое отделение Московских высших женских курсов В. Герье.

В 1912—1917 годах работала в издательстве К. Ф. Некрасова, где было опубликовано несколько её работ.

В 1917 году возглавила неторговый отдел Дмитровского союза кооперативов.

В 1919 году переехала в Сергиев Посад, где продолжила работу в местном отделении Союза кооперативов, а после его ликвидации в конце 1920 года преподавала в педагогическом техникуме.

В 1920-е годы работала экскурсоводом в Историческом музее в Москве.

С 1931 года жила в городе Малоярославец, где пережила немецкую оккупацию.

Умерла от туберкулёза в 1942 году в Москве.

Семья 

 Старшая сестра — Шаховская, Анна Дмитриевна (1889—1959) — музейный работник, геолог.
 Муж (с 1918 года) — литератор Михаил Владимирович Шик (1887—1937), с 1926 года — священник. Репрессирован и расстрелян на Бутовском полигоне 27 сентября 1937 года. Дети:
 Сын — Сергей Михайлович Шик (1922—2018) — геолог.
 Дочь — Мария Михайловна Шик (1924—2014) — микробиолог.
 Дочь — Елизавета Михайловна Шик (1926—2014) — геолог.
 Сын — Дмитрий Михайлович Шаховской (1928—2016) — скульптор.
 Сын — Николай Михайлович Шаховской (1931—2005) — астроном

Младшие сыновья Дмитрий и Николай после смерти матери воспитывались сестрой матери — Анной Дмитриевной (1889—1959), были ей усыновлены и взяли её фамилию.

Творчество 
Первые работы публикуются в период работы в издательстве К. Ф. Некрасова — исторические очерки (о Данииле Галицком, о Сергии Радонежском), исследование о сыске посадских тяглецов в XVII веке, биография В. Г. Короленко (получила высокую оценку самого Владимира Галактионовича, отметившего в письме к автору: «Примите это письмо как выражение моей благодарности за вашу работу, которая, повторяю, кажется мне хорошей по тону и по той внимательности, с какой вы отнеслись к своей задаче. С очень многими вашими критическими замечаниями согласен»), статья памяти А. П. Чехова. Была подготовлена, но не опубликована работа о князе А. М. Курбском. Вновь возвращается к литературной деятельности в конце 1920-х годов — сотрудничает с издательством «Посредник», переводит и пишет для детей и юношества популярные книги о выдающихся личностях (Кулибине, Ползунове, Фарадее и др.). В 1930-е годы пишет рассказы о детях, впервые опубликованные лишь в 1997 году.

Публикации 
 Шаховская Н. Д. В. Г. Короленко: Опыт биографической характеристики. М., книгоиздательство К. Ф. Некрасова, 1912
 Шаховская Н. Д. Сыск посадских беглецов и закладчиков в первой половине XVII в. // Журнал Министерства народного просвещения. 1914. Кн. 53. С. 250—322
 Шаховская Н. В монастырской вотчине XIV—XVIII века. Св. Сергий и его хозяйство. М. Кн-во К. Ф. Некрасова. 1915, — 132 с. с илл.
 Шаховская Н. 5 лет жизни Дмитровского Союза кооперативов. 1915 −1920 г. Дмитров. Типография Дмитровского Союза Кооперативов, 1920, — 32 с.
 Шаховская Н. Сергиевский уезд Московской губернии. Статистико-экономический очерк. Сергиев, 1925.
 Шаховская Н. Д. Жизнь первобытного человека. Первобытное хозяйство. / Под редакцией А. И. Дурикина и Е. М. Никольской. М., «Работник просвещения», 1929, — 25 с.
 Шаховская Н. Д. Молодые годы Короленко. М., 1931
 Шаховская Н. Д. Через препятствия. Повесть о жизни двух изобретателей. Изд. 2-е. М., «Посредник», 1931
 Шаховская Н. Д. Два механика. Изд. 3-е. М., «Посредник», 1933
 Шаховская Н. Д. Последнее путешествие капитана Скотта. М., «Посредник», 1934
 Шаховская Н. Д., Шик М. В. Загадка магнита. Повесть о жизни и трудах Майкла Фарадея, бывшего маленьким переплетчиком и ставшего великим ученым. Детиздат ЦК ВЛКСМ, М.-Л. 1937, — 239 с. Приложение: «История свечи» — 9З стр.
 Шаховская Н. Д., Шик М. В. Майкл Фарадей. М., «Детская литература», 1947
 Шаховская Н. Д., Шик М. В. Повелитель магнита. М., «Молодая гвардия», 1968
 Шаховская-Шик Н. Д. Мои встречи с С. П. Мансуровым // Надежда. Христианское чтение. Вып. 3. Франкфурт-на-Майне, 1979
 Шаховская-Шик Н. Д. Рассказы о детях // Альфа и Омега. № 3(14), 1997
 Шаховская-Шик Н. Д. О себе — для детей // Альфа и Омега. № 4(34), 2002

Переводы 
 Фрис А. Навстречу опасности. — М.: Посредник, 1928. — 90 с.
  На пути к звёздам: Воспоминания о детстве и юности рабочего, ставшего астрономом. — М.: Посредник, 1928. — 64 с. (То же: Симферополь: Крымгиз, 1930.)
 Герлах А. Первые воздухоплаватели. / Перевод и обработка Н. Шаховской. — М.: Посредник, 1929. — 84 с. — (То же: Пятое издание. — М.: Посредник, 1934.)
 Бок Д. Что вертит колёса. — М.: Посредник, 1932. — 64 с.

Примечания

Литература 
 Шоломова С. Осенняя элегия // Дорога вместе. № 1, 2007.
 Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века: Письма М. В. Шика (свящ. Михаила) и Н. Д. Шаховской (Шаховской-Шик): В 2 т. — М: Культурно-просветительский фонд "Преображение, 2015.

Ссылки 

 Еврейские родственники, «непоминающие» и Бутовский полигон — история семьи священника Михаила Шика , pravmir.ru, 2013.

Наталия Дмитриевна
Персоналии:Дмитров
Персоналии:Сергиев Посад
Персоналии:Малоярославец
Умершие от туберкулёза
Писательницы России
Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Детские писатели СССР
Биографы
Историки России
Историки СССР
Выпускницы Ярославской женской гимназии